Андрі́й Васи́льович Федору́к (  —  ) — солдат Збройних сил України.

Життєпис 

Закінчив ЗОШ в смт Першотравневе. Пройшов строкову військову службу в лавах ЗСУ. Працював у ПрАТ «Товкачівський ГЗК», слюсар з ремонту установок гірничо-дробильного цеху. Мав активну життєву позицію, голова Першотравневого осередку партії «УДАР».

Взимку 2013—2014 років перебував на Майдані Незалежності, був активним учасником Революції Гідності. Мобілізований 3 серпня 2014-го, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади, водій.

20 листопада 2014 року Андрія вертольотом з Сватового евакуйовано з важким пораненням. Помер у Харківському військовому шпиталі від набряку мозку.

29 листопада похований в Першотравневому.

Без сина лишилась мама.

Вшанування 
22 січня 2015 року в Першотравневській ЗОШ відкрито меморіальну дошку випускнику Андрію Федоруку.

Посилання 
 Федорук Андрій Васильович // Книга пам'яті загиблих
 Федорук Андрій Васильович // Український меморіал

Уродженці Овруцького району
Учасники Євромайдану
Поховані в Овруцькому районі